Le renne est un cervidé ;
 La constellation du renne
 Rivière le Renne, un tributaire de la rivière Yamaska, coulant dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Acton, au Québec, Canada.
 Renne (rivière), rivière française.
La grotte du Renne est une grotte préhistorique d'Arcy-sur-Cure, dans l'Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, en France.

Voir aussi

 
 Rêne